

Населені пункти та їхні частини
 Любево — гміна в Тухольському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Любево — село в гміні Любево Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Любево — село в гміні Дрезденко Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Любево — село в гміні Міколайкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Любево — частина міста Мендзиздроє в Каменському повіті Західнопоморського воєводства

Примітки